Камариньяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Сонейра. Население — 6226 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento de Camariñas

Муниципалитеты Ла-Коруньи